Фужер:

 фужер — стеклянная посуда для минеральной или фруктовой воды.
 Фужер — город в Бретани (департамент Иль и Вилен), Франция.
 Фужер — округ во Франции, один из округов в регионе Бретань. Департамент округа — Иль и Вилен. Супрефектура — Фужер.
 Фужер — средневековый французский замок.